John Nelom (musicus), (1930-2006), een Surinaams zanger, arrangeur, instrumentalist, liedschrijver en koordirigent
  John Nelom (militair) (1959-2014), een Surinaams militair en Decembermoorden-verdachte